

Cinema
Isadora – film del 1968 diretto da Karel Reisz

Informatica
Isadora – ambiente di programmazione grafica per Mac e PC

Musica
Isadora Records – etichetta discografica canadese

Onomastica
Isadora – forma inglese femminile del nome proprio di persona italiano Isidoro